Amerikai Egyesült Államok
 Gold Bar (Washington)

 Kanada
 Gold Bar (Edmonton)